Petrow – 

Osoby o nazwisku Petrow:
 Danieł Petrow – bułgarski bokser  
 Jasen Petrow – bułgarski piłkarz 
 Ihor Petrow – ukraiński piłkarz
 Marijan Petrow – bułgarski szachista 
 Martin Petrow – bułgarski piłkarz 
 Paweł (Petrow) – prawosławny biskup
 Petyr Petrow (ujednoznacznienie)
 Stilijan Petrow – bułgarski piłkarz 
 Wiktor Petrow – ukraiński filolog, etnograf, historyk, pisarz

Zobacz też 
 
 Pietrow